Чемпионат России по хоккею с шайбой 1997/1998 стал единственным за историю российских первенств, где Кубок был разыгран отдельно от чемпионата, и его победитель не становился чемпионом России. Судьба медалей решалась в регулярном чемпионате.

Регламент 
Чемпионат проходил с 3 сентября 1997 года по 28 марта 1998 года. С 1 по 24 апреля разыгрывался Кубок России. 28 команд, разделённых по территориальному принципу на две зоны, провели двухкруговой турнир, по итогам которого определились 20 сильнейших (по 10 от каждой зоны). Именно они и разыгрывали чемпионство, а восемь аутсайдеров первого этапа состязались в переходном турнире с четырьмя сильнейшими клубами открытого первенства России.

Западная зона

Восточная зона

Переходный турнир

Суммарный этап

Лучшие бомбардиры

Чемпионы России

См. также 
 Список бомбардиров в чемпионатах СССР и России по хоккею с шайбой
 Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею с шайбой 1997/1998. hockeyarchives.ru
 Наша история. Часть 52. 1997—1998. www.championat.com

1997
1998 год в хоккее
1997 год в хоккее
Чемпионаты России в 1998 году
Чемпионаты России в 1997 году